Agenor Maria Adam Gołuchowski (1849–1921) – polski prawnik, polityk i dyplomata
 Agenor Maria Joachim Gołuchowski (1886–1956) – polski ziemianin, wojskowy, senator
 Agenor Romuald Gołuchowski (1812–1875) – polski polityk, minister spraw wewnętrznych Austrii w latach 1859–1861
 Artur Gołuchowski (1808–1893) – polski dowódca wojskowy, generał w okresie powstania styczniowego
 Celestyn Piotr Gołuchowski (zm. 1791) – urzędnik Rzeczypospolitej Obojga Narodów
 Józef Gołuchowski (1797–1858) – polski filozof
 Józef Gołuchowski (zm. 1759) – chorąży sandomierski
 Wojciech Agenor Gołuchowski (1888–1960) – polski ziemianin, wojskowy, polityk

Zobacz też 
 Gołuchowski (herb szlachecki) – polski herb hrabiowski, odmiana herbu Leliwa